«Таёжная сказка» — советский рисованный мультипликационный фильм 1951 года по народной эвенкийской сказке.

Сюжет 
Две таёжные Росомахи собрались переехать на новые места. Хитрая Лиса прикинулась их другом, чтобы украсть лодку с пожитками, что ей вначале и удалось. Однако умный Дятел выручил попавших в беду Росомах и наказал Лису.

Создатели

Переозвучка 
 В 2000—2001 году мультфильм был отреставрирован и заново переозвучен компаниями ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1». В новой версии была полностью заменена фонограмма, к переозвучиванию привлечены современные актёры, в титрах заменены данные о звукорежиссёре (Звукооператор новой версии — А. Понявин) и актёрах озвучивания. Переозвучка была крайне негативно воспринята как большинством телезрителей, так и членами профессионального сообщества. Качество реставрации изображения также иногда подвергается критике.

Озвучивание 
 Юльен Балмусов — дедушка
 Ирина Маликова — лисичка
 Татьяна Канаева — мальчик
 Жанна Балашова — росомаха
 Борис Токарев — росомаха
 Александр Котов — Росомаха-муж
 Сергей Балабанов — дятел
 Юлия Парнес — вокал

Видеоиздания 
В СССР в 1980-е «Видеопрограмма Госкино СССР» начала выпускать мультфильм на видеокассетах в системе SECAM. В начале 1990-х годов в СССР и России выпущен кинообъединением «Крупный план» на видеокассетах в системе PAL в 41 сборнике мультфильмов «Соломенный бычок», «Валидуб» и «Чудо-мельница». В середине 1990-х мультфильм также выпущен на видеокассетах в VHS-сборнике лучших советских мультфильмов Studio PRO Video, также в VHS-сборнике мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» видеостудией «Союз».
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «Лесные сказки» часть 2 («Союзмультфильм», дистрибьютор «Союз»), «Сказки со всего света» (дистрибьютор «Твик-Лирек»).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1951 года
Короткометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы Евгения Райковского
Мультфильмы по сказкам народов Севера